Gudesi – abitanti di Gudo Visconti
Gudesi – abitanti di Gudo